Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2010 – 78. edycja mistrzostw, która odbyła się w dniach 16–17 stycznia 2010 roku w Zakopanem.

Wśród kobiet zawody wygrała Natalia Czerwonka, natomiast w konkurencji mężczyzn wygrał Zbigniew Bródka.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2010 w bazie Domtel-Sport.pl

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
2010 w sportach zimowych
2010 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem